У Коломийському районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 92 пам'ятки архітектури.

Посилання 
 реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Коломийський район
Коломийського району